Gros Ilet eller Gros Îlet kan syfta på:

Geografi

Martinique 

 Îlet Lavigne, ö, Martinique, 
 Gros Îlet (ö i Martinique),

Saint Lucia 

 Gros Islet (kvartershuvudort i Saint Lucia), Gros-Islet, 

Robotskapade Saint Luciaförgreningar